la luminanza apparente
la radianza
la luminosità